Воја има више значења:

 Воја
 Воја (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Воја (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији